Esta é uma lista de Futebolistas do Boavista Futebol Clube

Jogadores Históricos 

 Guarda-Redes
  Alfredo
  Ricardo
  William Andem

 Defesas
  Barny
  Bosingwa
  Frechaut
  Frederico Rosa
  Jorge Silva
  Litos
  Mário Silva
  Paulo Sousa
  Pedro Emanuel
  Ricardo Silva
  Isaías Aragão
  Paulo Turra
  William Quevedo

 Médios
  Rui Casaca
  Diamantino
  Hélder Baptista
  Jaime Alves
  Nelo
  Nogueira
  Petit
  Raul Meireles
  Rui Bento
  Tavares
  Erwin Sánchez
  Isaías
  Marlon Brandão
  Phil Walker
  Bobó Djalo
  Kaźmierczak
  Timofte
  Latapy

 Avançados
  João Vieira Pinto
  Martelinho
  Nuno Gomes
  Duda
  Silva
  Douala
  Ayew
  Zoran Filipović
  Jimmy Floyd Hasselbaink
  Ricky

Plantel 

Atualizado em 25 de setembro de 2020.

Treinadores Históricos 

  José Maria Pedroto
  Manuel José
  Mário Reis
  Jaime Pacheco
  Carlos Brito
  Mário Wilson
  João Alves
  Queiró
  José Torres
  Fernando Caiado
  Pepe
  Jimmy Hagan (treinador)
  Erwin Sánchez
  Zoran Filipović
  Željko Petrović
  Petit

Boavista Futebol Clube